Shura kan syfta på:

 Shura (artist) (1991–), en engelsk artist, Aleksandra Lilah Yakunina-Denton
 Shura (konsultation) – arabiska för 'rådslag', 'konsultation', inom islam, uppmuntra muslimer att besluta om sina angelägenheter i samråd med dem som kommer att påverkas av detta beslut

Geografi

Belarus 

 Sjura (vattendrag i Vitryssland), Minsks voblast,

Se även
 Shurarådet

Robotskapade Rysslandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar